Die Vamed Rehaklinik Ahrenshoop ist eine Fachklinik mit den Schwerpunkten Orthopädie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie sowie Onkologie und befindet sich auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Geschichte 
Die Rehaklinik Ahrenshoop wurde am 2. April 1993 in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Im März 2012 wurde  aus der Rehaklinik Ahrenshoop die Helios Rehaklinik Ahrenshoop, da die  Helios Gruppe, der größten Anbieter für Patientenversorgung in Deutschland, die Klinik übernahm. Im Juni 2018 wurde die Helios Rehaklinik von Vamed übernommen.

Schwerpunkte 
Neben therapeutischen Möglichkeiten wie etwa Physiotherapie sowie Sport- und Bewegungstherapie bietet die Fachklinik eine orthopädische-, neurologische-, kardiologische- und onkologische Rehabilitation für Erwachsene an.

Statistik 
Die Rehaklinik Ahrenshoop umfasst 293 Patientenzimmer. Jährlich werden über 4600 Patienten stationär und ambulant behandelt (Stand: Januar 2021). Die Klinik entspricht den Qualitätsanforderungen des Gütesiegels Medizinische Rehabilitation in geprüfter Qualität (Zertifikat DIN EN ISO 9001).

Weblinks 

 VAMED Klinik Ahrenshoop

Einzelnachweise 

Bauwerk in Ahrenshoop
Krankenhaus in Mecklenburg-Vorpommern
Krankenhausbau in Europa
Unternehmen (Landkreis Vorpommern-Rügen)
Krankenhausbau in Deutschland